Обрешков може да се отнася за:
 Александър Обрешков (български режисьор и сценарист)
 Бенчо Обрешков (български художник)
 Никола Обрешков (български математик, академик)

Български фамилни имена